Alfeo Mizzau – politico italiano
 Alice Mizzau – nuotatrice italiana
 Marina Mizzau – scrittrice e accademica italiana